GDI (ang. Global Defense Initiative) – frakcja z gry Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Command & Conquer: Tiberian Sun, Command & Conquer: Tiberian Dawn, a także gry FPP Command & Conquer: Renegade.
 GDI (ang. Graphics Device Interface) – komponent Microsoft Windows pozwalający na odwzorowanie grafiki na urządzeniach zewnętrznych, np. drukarkach i monitorach
 GDI (ang. Gasoline Direct Injection) – silnik zasilany benzyną wtryskiwaną pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do cylindrów